Jacobus II van Aragon (1267-1327), koning van Aragon en Valencia (1291-1327)
 Jacob II van La Marche (-1438), graaf van La Marche en Castres (1393-1435)
 Jacobus II van Schotland (1430-1460), koning van Schotland (1437-1460)
 Jacobus II van Cyprus (ca. 1440-1473), koning van Cyprus (1463-1473)
 Jacobus II van Engeland (1633-1701), koning van Engeland, Schotland en Ierland (1685-1688/1689)